Йо́унсі () — сценічний псевдонім ряду ісландських музикантів, утворений від чоловічого імені Йоун (). Найбільш відомі:

 Йоун Йоусеп Снайб'єрнссон (* 1977) — співак, учасник Євробачення 2004 і 2012
 Йоун Тоур Біргіссон (* 1975) — вокаліст і гітарист групи Sigur Rós